Bouc ist Namensbestandteil zweier Gemeinden im französischen Département Bouches-du-Rhône:

Bouc-Bel-Air
Port-de-Bouc

Siehe auch: Bouck, Buk